Phanerochaetaceae är en familj av svampar. Phanerochaetaceae ingår i ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phanerochaetaceae